Alessio Crivellari – hockeista in-line italiana
 Diego Crivellari – politico italiano
 Pio Augusto Crivellari – vescovo cattolico italiano